Steinriegl ist der Name folgender Orte:

 Steinriegl (Gemeinde St. Andrä-Wördern), Ortsteil von St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Steinriegl-Absetz, Ortsteil von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinriegl (Hamry na Šumavě), ehem. Ortslage von Hamry na Šumavě, Bezirk Klattau, Kreis Pilsen 

Siehe auch:
 Steinriegel (Begriffsklärung)